Gauge (inglese per "calibro") può riferirsi a:

 Gauge – attrice pornografica statunitense.
 Gauge – unità di misura di diametro.
 Teoria di gauge – classe di teoria dei campi.
 Simmetria di gauge – proprietà della teoria di gauge sotto l'effetto delle trasformazioni di gauge.
 Gruppo di gauge – gruppo della simmetria di gauge.
 Bosone di gauge – particella elementare che ha il compito di trasportare le forze fondamentali della natura.
 Teoria di gauge su reticolo – formulazioni delle teorie di gauge in cui l'usuale spaziotempo continuo viene sostituito con un reticolo di punti.